|-
| 2201 Oljato || 1947 XC || 12 decembrie 1947 ||  || 
|-
| 2202 Pele || 1972 RA || 7 septembrie 1972 ||  || 
|-
| 2203 van Rhijn ||  || 28 septembrie 1935 ||  || 
|-
| 2204 Lyyli || 1943 EQ || 3 martie 1943 || Turku || 
|-
| 2205 Glinka ||  || 27 septembrie 1973 ||  || L. I. Cernîh
|-
| 2206 Gabrova ||  || 1 aprilie 1976 || Nauchnij || N. S. Cernîh
|-
| 2207 Antenor ||  || 19 august 1977 || Nauchnij || N. S. Cernîh
|-
| 2208 Pushkin ||  || 22 august 1977 || Nauchnij || N. S. Cernîh
|-
| 2209 Tianjin ||  || 28 octombrie 1978 ||  || 
|-
| 2210 Lois || 9597 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 2211 Hanuman ||  || 26 noiembrie 1951 || Mount Wilson || 
|-
| 2212 Hephaistos || 1978 SB || 27 septembrie 1978 ||  || L. I. Cernîh
|-
| 2213 Meeus ||  || 24 septembrie 1935 ||  || E. Delporte
|-
| 2214 Carol || 1953 GF || 7 aprilie 1953 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| 2215 Sichuan ||  || 12 noiembrie 1964 ||  || 
|-
| 2216 Kerch || 1971 LF || 12 iunie 1971 ||  || T. M. Smirnova
|-
| 2217 Eltigen ||  || 26 septembrie 1971 || Nauchnij || T. M. Smirnova
|-
| 2218 Wotho || 1975 AK || 10 ianuarie 1975 ||  || P. Wild
|-
| 2219 Mannucci || 1975 LU || 13 iunie 1975 ||  || 
|-
| 2220 Hicks || 1975 VB || 4 noiembrie 1975 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 2221 Chilton || 1976 QC || 25 august 1976 ||  || 
|-
| 2222 Lermontov ||  || 19 septembrie 1977 ||  || N. S. Cernîh
|-
| 2223 Sarpedon ||  || 4 octombrie 1977 ||  || 
|-
| 2224 Tucson || 2528 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 2225 Serkowski || 6546 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 2226 Cunitza ||  || 26 august 1936 || Heidelberg || 
|-
| 2227 Otto Struve || 1955 RX || 13 septembrie 1955 ||  || 
|-
| 2228 Soyuz-Apollo || 1977 OH || 19 iulie 1977 ||  || N. S. Cernîh
|-
| 2229 Mezzarco || 1977 RO || 7 septembrie 1977 ||  || P. Wild
|-
| 2230 Yunnan ||  || 29 octombrie 1978 ||  || 
|-
| 2231 Durrell || 1941 SG || 21 septembrie 1941 ||  || 
|-
| 2232 Altaj ||  || 15 septembrie 1969 ||  || B. A. Burnașeva
|-
| 2233 Kuznetsov ||  || 3 decembrie 1972 || Nauchnij || L. V. Juravliova
|-
| 2234 Schmadel || 1977 HD || 27 aprilie 1977 || La Silla || 
|-
| 2235 Vittore || A924 GA || 5 aprilie 1924 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| 2236 Austrasia || 1933 FX || 23 martie 1933 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| 2237 Melnikov || 1938 TB || 2 octombrie 1938 ||  || G. N. Neuimin
|-
| 2238 Steshenko ||  || 11 septembrie 1972 ||  || N. S. Cernîh
|-
| 2239 Paracelsus || 1978 RC || 13 septembrie 1978 ||  || P. Wild
|-
| 2240 Tsai || 1978 YA || 30 decembrie 1978 ||  || 
|-
| 2241 Alcathous || 1979 WM || 22 noiembrie 1979 || Palomar || 
|-
| 2242 Balaton || 1936 TG || 13 octombrie 1936 || Konkoly || G. Kulin
|-
| 2243 Lönnrot ||  || 25 septembrie 1941 || Turku || 
|-
| 2244 Tesla ||  || 22 octombrie 1952 ||  || 
|-
| 2245 Hekatostos || 1968 BC || 24 ianuarie 1968 ||  || L. I. Cernîh
|-
| 2246 Bowell || 1979 XH || 14 decembrie 1979 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 2247 Hiroshima || 6512 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 2248 Kanda || 1933 DE || 27 februarie 1933 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| 2249 Yamamoto || 1942 GA || 6 aprilie 1942 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| 2250 Stalingrad || 1972 HN || 18 aprilie 1972 ||  || T. M. Smirnova
|-
| 2251 Tikhov ||  || 19 septembrie 1977 || Nauchnij || N. S. Cernîh
|-
| 2252 CERGA || 1978 VT || 1 noiembrie 1978 || Caussols || 
|-
| 2253 Espinette || 1932 PB || 30 iulie 1932 ||  || 
|-
| 2254 Requiem ||  || 19 august 1977 ||  || N. S. Cernîh
|-
| 2255 Qinghai ||  || 3 noiembrie 1977 ||  || 
|-
| 2256 Wiśniewski || 4519 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 2257 Kaarina || 1939 QB || 18 august 1939 || Turku || 
|-
| 2258 Viipuri || 1939 TA || 7 octombrie 1939 || Turku || 
|-
| 2259 Sofievka || 1971 OG || 19 iulie 1971 ||  || B. A. Burnașeva
|-
| 2260 Neoptolemus ||  || 26 noiembrie 1975 ||  || 
|-
| 2261 Keeler || 1977 HC || 20 aprilie 1977 ||  || 
|-
| 2262 Mitidika || 1978 RB || 10 septembrie 1978 ||  || P. Wild
|-
| 2263 Shaanxi ||  || 30 octombrie 1978 ||  || 
|-
| 2264 Sabrina || 1979 YK || 16 decembrie 1979 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 2265 Verbaandert || 1950 DB || 17 februarie 1950 ||  || 
|-
| 2266 Tchaikovsky || 1974 VK || 12 noiembrie 1974 ||  || L. I. Cernîh
|-
| 2267 Agassiz || 1977 RF || 9 septembrie 1977 ||  || 
|-
| 2268 Szmytowna || 1942 VW || 6 noiembrie 1942 || Turku || L. Oterma
|-
| 2269 Efremiana ||  || 2 mai 1976 ||  || N. S. Cernîh
|-
| 2270 Yazhi || 1980 ED || 14 martie 1980 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 2271 Kiso ||  || 22 octombrie 1976 ||  || , 
|-
| 2272 Montezuma || 1972 FA || 16 martie 1972 || Palomar || T. Gehrels
|-
| 2273 Yarilo ||  || 6 martie 1975 ||  || L. I. Cernîh
|-
| 2274 Ehrsson || 1976 EA || 2 martie 1976 ||  || 
|-
| 2275 Cuitlahuac || 1979 MH || 16 iunie 1979 || La Silla || 
|-
| 2276 Warck || 1933 QA || 18 august 1933 ||  || E. Delporte
|-
| 2277 Moreau || 1950 DS || 18 februarie 1950 || Uccle || 
|-
| 2278 Götz || 1953 GE || 7 aprilie 1953 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| 2279 Barto || 1968 DL || 25 februarie 1968 ||  || L. I. Cernîh
|-
| 2280 Kunikov ||  || 26 septembrie 1971 || Nauchnij || T. M. Smirnova
|-
| 2281 Biela ||  || 26 octombrie 1971 || Hamburg-Bergedorf || L. Kohoutek
|-
| 2282 Andrés Bello || 1974 FE || 22 martie 1974 ||  || 
|-
| 2283 Bunke ||  || 26 septembrie 1974 ||  || L. V. Juravliova
|-
| 2284 San Juan ||  || 10 octombrie 1974 ||  || 
|-
| 2285 Ron Helin || 1976 QB || 27 august 1976 || Palomar || S. J. Bus
|-
| 2286 Fesenkov || 1977 NH || 14 iulie 1977 ||  || N. S. Cernîh
|-
| 2287 Kalmykia ||  || 22 august 1977 || Nauchnij || N. S. Cernîh
|-
| 2288 Karolinum || 1979 UZ || 19 octombrie 1979 || Kleť || 
|-
| 2289 McMillan || 6567 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 2290 Helffrich ||  || 14 februarie 1932 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| 2291 Kevo || 1941 FS || 19 martie 1941 || Turku || L. Oterma
|-
| 2292 Seili || 1942 RM || 7 septembrie 1942 || Turku || 
|-
| 2293 Guernica ||  || 13 martie 1977 ||  || N. S. Cernîh
|-
| 2294 Andronikov ||  || 14 august 1977 || Nauchnij || N. S. Cernîh
|-
| 2295 Matusovskij ||  || 19 august 1977 || Nauchnij || N. S. Cernîh
|-
| 2296 Kugultinov ||  || 18 ianuarie 1975 || Nauchnij || L. I. Cernîh
|-
| 2297 Daghestan || 1978 RE || 1 septembrie 1978 || Nauchnij || N. S. Cernîh
|-
| 2298 Cindijon || A915 TA || 2 octombrie 1915 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| 2299 Hanko || 1941 SZ || 25 septembrie 1941 || Turku || 
|-
| 2300 Stebbins ||  || 10 octombrie 1953 ||  || 
|-